Страшная месть — название 2-х литературных произведений:
 Страшная месть — повесть Н. В. Гоголя, входящая в состав сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».
 Страшная месть — книга американского писателя Р. Л. Стайна, изданная в серии «Ужастики».

Другое 
 Страшная месть — мультфильм  года киностудии «Киевнаучфильм», кинорежиссёр М. Титов.
 Гоголь. Страшная месть — фильм Егора Баранова, 2018.

См. также 
 Месть (значения)